Charitonow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wladimirowitsch Charitonow (1959–2012), russischer Schachspieler
 Fjodor Michailowitsch Charitonow (1899–1943), russischer Generalleutnant
 Jewgeni Michailowitsch Charitonow (* 1946), russischer Politiker und Akademiemitglied

 Moissei Markowitsch Charitonow (1887–1948), sowjetischer Politiker
 Nikolai Michailowitsch Charitonow (* 1948), russischer Politiker
 Wladimir Gawrilowitsch Charitonow (1920–1981), sowjetischer Dichter